Червоная Зирка (в переводе с украинского Червона Зірка — Красная Звезда) — название населённых пунктов на Украине:

 Червоная Зирка — до 2016 года название посёлка Малая Белая в Липовецком районе Винницкой области.
 Червоная Зирка — до 2016 г. название села Зоряное в Апостоловском районе Днепропетровской области.
 Червоная Зирка — до 2016 г. название села Зирка в Великоновоселковском районе Донецкой области.
 Червоная Зирка — до 2016 г. название села Лесовое в Бердичевском районе Житомирской области.
 Червоная Зирка — до 2016 г. название села Зирка в Полесском районе Киевской области.
 Червоная Зирка — до 2016 г. название села Ранняя Зоря в Меловском районе Луганской области.
 Червоная Зирка — до 2016 г. название села Шляховое в Баштанском районе Николаевской области.
 Червоная Зирка — до 2016 г. название села Суворое в Снигирёвском районе Николаевской области.
 Червоная Зирка — до 2016 г. название села Шумилово в Балтском районе Одесской области.
 Червоная Зирка — до 2016 г. название села Зоряное в Беляевском районе Одесской области.
 Червоная Зирка — до 2016 г. название села Прибугское в Хмельницком районе Хмельницкой области.
 Червоная Зирка — до 2016 г. название села Залесье в Бахмачском районе Черниговской области.

См. также 
 Красная звезда (значения)